Il doppio del torneo di tennis WTA Bratislava 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Maja Matevžič e Henrieta Nagyová che hanno battuto in finale Nathalie Dechy e Meilen Tu 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Cara Black /  Elena Lichovceva (semifinali)
 M Shaughnessy /  Iroda Tulyaganova (quarti di finale)

 Nathalie Dechy /  Meilen Tu (finale)
 Kristie Boogert /  Alexandra Fusai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Bratislava 2002